Wehowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Ralf Wehowsky (* 1959), deutscher Musiker und Soundtechniker 
 Stephan Wehowsky (* 1950), deutscher Theologe, Politikwissenschaftler und Publizist